Автоматическая универсальная орбитальная станция (АУОС) — космическая платформа для построения исследовательских спутников, разработанная в днепропетровском ОКБ-586 (впоследствии КБ «Южное»). Космические аппараты на базе платформы АУОС строились на Южном машиностроительном заводе. Платформа существовала в двух модификациях:
 АУОС-З (Автоматическая универсальная орбитальная станция с ориентацией на Землю); на этой платформе было построено и запущено в 1976—1991 годах 11 космических аппаратов.
 АУОС-СМ (Автоматическая универсальная орбитальная станция с ориентацией на Солнце); на этой платформе построены и запущены в 1994 и 2001 годах 2 аппарата.

Запуски всех КА на базе АУОС-3 и АУОС-СМ осуществлялись с космодрома Плесецк ракетами-носителями Космос-3М (11К65М) и Циклон-3 (11К68).

Особенности конструкции 
В спутниках серии АУОС сохранились многие идеи и концепции, заложенные в предыдущем поколении аппаратов, созданных в ОКБ-586 на платформе ДС-У. Функциональные возможности новой платформы, по сравнению с ДС-У, существенно выросли. Увеличилась масса устанавливаемого научного оборудования (до 400—600 кг) и потребляемая им среднесуточная мощность. Повысилась точность ориентации, расширен объём командных воздействий и информационные характеристики радиолиний. Унифицированная командная радиолиния, входящая в состав платформы, обеспечила как управление аппаратом, так и каналы приёма команд для научной аппаратуры и передачу научной информации в международном диапазоне частот для сброса информации непосредственно зарубежным постановщикам экспериментов по программе «Интеркосмос». В структуру бортового научного комплекса была введена неизменяемая для всех аппаратов серии система технического обеспечения научных приборов, которая обеспечивала сбор и обработку научных данных. Эти усовершенствования позволили увеличить количество устанавливаемых на борту космического аппарата научных приборов с нескольких единиц до двух и более десятков и реализовать комплексный характер проводимых экспериментов.

Модификации

АУОС-З 

Разработка платформы АУОС-З с ориентацией на Землю началась в 1973 году. Платформа АУОС-З представляет собой цилиндрический герметичный корпус со сферическим днищем, внутри которого размещаются фермы обеспечивающей и научной аппаратуры, а снаружи — раскрывающиеся панели солнечных батарей, штанги с антенно-фидерными устройствами, антенны радиотехнического комплекса, датчики служебных систем, выдвижная штанга гравитационного стабилизатора. Научная аппаратура, состав которой зависит от программы полёта, устанавливается изнутри на сферической крышке корпуса, снаружи на крышке предусмотрены места для установки приборов и раскрывающихся штанг с научными датчиками. В корпусе поддерживается постоянный тепловой режим. Восемь неориентированных панелей солнечных батарей общей площадью 12.5 м² раскрываются в полёте на угол 30° относительно корпуса, выбранный как оптимальный для условий наихудшей возможной освещенности. Стабилизация положения аппарата относительно местной вертикали производится с помощью гравитационно-демпфирующего устройства на выдвижной штанге, а ориентация и стабилизация по курсу — блоком двухскоростного маховика с электромагнитной разгрузкой. Масса научной аппаратуры, устанавливаемой на платформе АУОС-З — до 400 кг, выделяемая для её питания электрическая мощность — 160…230 Вт. Ёмкость бортового запоминающего устройства на магнитной ленте позволяла хранить информацию, получаемую по всем каналам, в течение 24 часов. Входящие в состав служебной аппаратуры спутника программно-временное устройство и дешифратор программных команд обеспечивали управление полётом и проведение научных экспериментов вне зоны радиовидимости наземных пунктов управления.

Cписок спутников, построенных на базе платформы АУОС-З  

За период с 1973 по 1991 год было изготовлено и запущено одиннадцать космических аппаратов, созданных на базе платформы АУОС-3, в том числе девять — по программе международного сотрудничества.

К началу 1990-х годов было подготовлено научное оборудование для ещё четырёх аппаратов типа АУОС, предназначенных для комплексных исследований ионосферы, начатых на спутниках «Интеркосмос-19» и «Космос-1809». По финансовым причинам эти аппараты заказаны и построены не были.

АУОС-СМ 

Платформа АУОС-СМ с ориентацией на Солнце разрабатывалась с 1987 года как модернизация и развитие АУОС-З. Система ориентации платформы АУОС-СМ использует газореактивные двигатели для первичной ориентации и маховики для стабилизации продольной оси аппарата в направлении Солнца с точностью до 10 угловых минут. Время ориентации и стабилизации в направлении Солнца после выхода из тени Земли не превышает пяти минут. Панели солнечных батарей общей площадью 18 м2 обеспечивают мощность, выделяемую для питания полезной нагрузки, в пределах 850…2000 Ватт. Корпус космического аппарата на платформе АУОС-СМ состоит из двух герметично соединенных блоков — собственно платформы и верхнего блока научной аппаратуры. Диаметр цилиндрического корпуса увеличился по сравнению с АУОС-З до 160 см. Состав оборудования платформы унифицирован и остается неизменным для всех типов космических аппаратов, состав аппаратуры в верхнем блоке зависит от программы полёта. Снаружи на корпусе устанавливаются раскрывающиеся рамы с панелями солнечных батарей, научными приборами и штангами с антенно-фидерными устройствами. В герметичном корпусе размещаются аккумуляторы системы бортового электропитания, ферма обеспечивающей аппаратуры. Внутри и снаружи верхнего блока устанавливаются фермы научной аппаратуры. В герметичном корпусе поддерживается постоянный тепловой режим.

Cписок спутников, построенных на базе платформы АУОС-З  

На платформе АУОС-СМ были созданы два космических аппарата серии КОРОНАС (Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца), предназначенные для комплексных фундаментальных исследований Солнца.

Планировавшийся третьим в серии спутник АУОС-СМ-Ф на стадии конструкторской отработки передан в российский ФГУП «НИИЭМ», в итоге аппарат КОРОНАС-Фотон был построен на платформе «Ресурс-УКП» (Метеор-М).

Примечания

Литература 
 
 
  (История КБ «Южное»)

Спутниковые платформы
Советские искусственные спутники Земли
Интеркосмос
Космические аппараты, разработанные КБ «Южное»
Космические аппараты серии «Космос»
Научно-исследовательские спутники
Южмаш